Konserve steht für:

 ein haltbar gemachtes und verpacktes Lebens- oder Genussmittel, siehe Lebensmittelkonservierung
 Aufzeichnung auf einem Bild- oder Tonträger, siehe Mitschnitt
 Blutkonserve, Blutprodukt in der Medizin

Siehe auch:
 Konservendose
 Conserva